Pressen har flere betydninger:
 Presse — samlebetegnelse for nyhedsvirksomhed, aviser, etc.
 Pressen (dagblad) — Johannes V. Jensens kortlivede dagblad